El accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya ocurrió el viernes , cuando el Fairchild FH-227D, un vuelo chárter —que el día anterior había partido de Montevideo (Uruguay) a Santiago (Chile)— se estrelló en la cordillera de los Andes. El accidente aéreo y la supervivencia posterior se conocieron como tragedia de los Andes y milagro de los Andes, respectivamente.

Mientras cruzaba los Andes, las nubes cubrían las montañas. El copiloto, el teniente coronel Dante Lagurara —al mando en ese momento—, creyó erróneamente que la aeronave había llegado a Curicó (Chile), donde viraría al norte para descender al Aeropuerto Los Cerrillos de la capital chilena. No se dio cuenta de que las lecturas de los instrumentos indicaban que todavía estaba a entre 60 y 70 km de Curicó.

La aeronave comenzó a descender demasiado pronto y chocó contra una montaña, cortando ambas alas y la sección de cola. El resto del fuselaje, que se deslizó por la montaña a una velocidad estimada de 350 km/h y descendió unos 725 metros antes de estrellarse contra el hielo y la nieve del glaciar de Las Lágrimas, se ubicó a una altura de  en la cordillera de los Andes en el Departamento Malargüe, Provincia de Mendoza (Argentina), a 1200metros de la frontera con Chile. Las autoridades comenzaron inmediatamente la búsqueda del avión y sobrevolaron el lugar del accidente varias veces durante los días siguientes, pero no pudieron ver el fuselaje blanco en la nieve. El  los esfuerzos de búsqueda se cancelaron. 

La aeronave transportaba a 5 tripulantes y 40 pasajeros, incluidos 19 miembros del equipo de rugby Old Christians Club, junto con algunos familiares, simpatizantes y amigos. Tres miembros de la tripulación y diez pasajeros murieron inmediatamente. Durante la primera noche, fallecieron cuatro personas debido a las gélidas temperaturas y sus graves heridas. En las semanas posteriores, murieron doce más —ocho por un alud—.

Los dieciséis supervivientes sufrieron penurias extremas, como la congelación, la sed y el hambre; a regañadientes, recurrieron a la antropofagia. Cuando el clima mejoró con la proximidad del verano austral, el  Nando Parrado y Roberto Canessa escalaron un pico montañoso de  sin equipo y caminaron hacia Chile, donde se encontraron con el arriero Sergio Catalán, que posibilitó su rescate el , tras recorrer unos 38 km. El , 72 días después del accidente, se rescató al último de los dieciséis supervivientes que habían quedado en el fuselaje.

Vuelo y accidente

Origen del vuelo 

Los miembros del equipo de rugby amateur Old Christians Club de Montevideo (Uruguay) estaban programados para jugar un partido contra el equipo de rugby Old Boys Club en Santiago (Chile). El presidente del club, Daniel Juan, contrató un doble turbohélice Fairchild FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya para volar al equipo hasta la capital chilena.

La aeronave transportaba a 40 pasajeros y 5 tripulantes. El coronel Julio César Ferradas era un experimentado piloto de la Fuerza Aérea que tuvo un total de 5117 horas de vuelo; lo acompañaba de copiloto el teniente coronel Dante Héctor Lagurara. Había diez asientos adicionales y los miembros del equipo invitaron a algunos amigos y familiares a acompañarlos. El rugbista Gilberto Regules perdió el vuelo. Cuando alguien canceló en el último momento, Graciela Augusto de Mariani compró el asiento para poder asistir a la boda de su hija mayor.

La aeronave partió del Aeropuerto de Carrasco el jueves 12 de octubre de 1972, pero un frente de tormenta sobre la cordillera de los Andes los obligó a detenerse durante la noche en Mendoza (Argentina). Aunque existe una ruta directa de Mendoza a Santiago 200 kilómetros al oeste, las montañas altas requieren una altitud de 25 000 a 26 000 pies (7600 a 7900 m), muy cerca del techo operativo máximo del FH-227D de 28 000 pies (8500 m). Dado que el avión FH-227 estaba completamente cargado, esta ruta habría requerido que el piloto calculara con mucho cuidado el consumo de combustible y evitara las montañas. En cambio, era habitual que este tipo de aeronave volara una ruta en forma de U más larga de 600 kilómetros y 90 minutos desde Mendoza hacia el sur hasta Malargüe utilizando la vía aérea A7 (conocida hoy como UW44). Desde allí, las aeronaves volaban hacia el oeste por la vía aérea G-17 (UB684), cruzando el Paso del Planchón hasta la radiobaliza de Curicó (Chile), y desde allí hacia el norte hasta Santiago.

El clima del viernes 13 de octubre también afectó el vuelo. Esa mañana, las condiciones sobre los Andes no habían mejorado, pero se esperaban cambios para las primeras horas de la tarde. El piloto esperó y despegó a las 14:18 desde Mendoza. Voló hacia el sur hacia la radiobaliza de Malargüe en el nivel de vuelo 180 (FL180, 18 000 pies (5500 m)). Lagurara comunicó por radio al aeropuerto de Malargüe su posición y les dijo que llegarían a las 15:21 a los 2515 metros (8251 pies) de altura del Paso del Planchón, el punto de traspaso del control de tráfico aéreo de un lado de los Andes al otro, con controladores en Mendoza que transfieren las funciones de seguimiento de vuelos al control de tráfico aéreo de Pudahuel en la capital chilena. Una vez cruzadas las montañas de Chile, al sur de Curicó, se suponía que la aeronave giraría hacia el norte e iniciaría un descenso hacia el Aeropuerto Los Cerrillos en Santiago.

El accidente 

El piloto Ferradas había volado a través de los Andes 29 veces anteriormente. En este vuelo, Ferradas estaba entrenando al copiloto Lagurara, quien era el piloto al mando. Mientras volaban por los Andes, las nubes cubrían las montañas. La aeronave, de matrícula FAU 571, tenía cuatro años y 792 horas de fuselaje. Algunos pilotos consideraban que el avión tenía poca potencia y lo habían apodado como el «trineo de plomo».

Dada la cobertura de nubes, los pilotos volaban en condiciones meteorológicas instrumentales a una altitud de 5500 metros (18 000 pies) (FL180) y no pudieron confirmar visualmente su ubicación. Si bien algunos informes indican que el piloto estimó incorrectamente su posición utilizando la navegación por estima, el piloto confiaba en la navegación por radio. El instrumento VOR/DME de la aeronave mostró al piloto una lectura digital de la distancia a la siguiente radiobaliza en Curicó. En el paso de Planchón, la aeronave todavía tenía que viajar de 60 a 70 km para llegar a Curicó. Inexplicablemente, a las 15:21, poco después de transitar el paso, Lagurara se comunicó con Santiago y notificó a los controladores aéreos que esperaba llegar a Curicó un minuto después. El tiempo de vuelo desde el paso a Curicó es normalmente de once minutos, pero solo tres minutos después el piloto le dijo a Santiago que pasaban por Curicó y giraban hacia el norte. Solicitó permiso al control de tráfico aéreo para descender. El controlador en Santiago, sin saber que el vuelo seguía sobre los Andes, lo autorizó a descender a 3500 metros (11 500 pies) (FL115). Un análisis posterior de su trayectoria de vuelo encontró que el piloto no solo había girado demasiado pronto, sino que había girado en un rumbo de 014 grados, cuando debería haberlo hecho a 030 grados.

A medida que la aeronave descendía, las turbulencias severas la hicieron subir y bajar. Nando Parrado recordó haber golpeado una corriente descendente, lo que hizo que el avión cayera varios cientos de pies y saliera de las nubes. Los jugadores de rugby bromearon sobre la turbulencia en un principio, hasta que algunos pasajeros vieron que el avión estaba muy cerca de la montaña. Se cree que ese fue probablemente el momento en que los pilotos vieron que la cresta negra se elevaba frente a ellos.

Roberto Canessa dijo más tarde que pensaba que el piloto giró hacia el norte demasiado pronto y comenzó el descenso a Santiago mientras la aeronave aún estaba en lo alto de los Andes. Entonces, «comenzó a subir, hasta que el avión estuvo casi vertical y comenzó a detenerse y temblar». La alarma de colisión en tierra de la aeronave sonó, alarmando a todos los pasajeros.

El piloto aplicó la máxima potencia en un intento de ganar altitud. Los relatos de testigos y las pruebas en el lugar indicaron que el avión chocó contra la montaña dos o tres veces. El piloto pudo llevar la nariz del avión sobre la cresta, pero a las 15:34 la parte inferior del cono de cola pudo haber golpeado la cresta a 4200 metros (13 800 pies). La siguiente colisión cortó el ala derecha. Evidencia indica que fue arrojada hacia atrás con tal fuerza que arrancó el estabilizador vertical y el cono de cola. Cuando se separó el cono de cola, se llevó consigo la parte trasera del fuselaje, incluidas dos filas de asientos en la sección trasera de la cabina de pasajeros, la cocina, la bodega de equipaje, el estabilizador vertical y los estabilizadores horizontales, dejando un gran agujero en la parte trasera del fuselaje. Tres pasajeros, el navegante y el auxiliar de vuelo fueron arrojados junto con la sección de cola al vacío hacia sus muertes.

El avión continuó hacia adelante y hacia arriba otros 200 metros (660 pies) durante unos segundos más cuando el ala izquierda chocó contra un afloramiento a 4400 metros (14 400 pies), arrancando el ala. Una de las hélices atravesó el fuselaje cuando se cortó el ala a la que estaba unida. Dos pasajeros más cayeron por la parte trasera abierta del fuselaje. La parte delantera del fuselaje voló directamente por el aire antes de deslizarse por la pendiente empinada a 350 km/h como un tobogán de alta velocidad durante unos 725 metros antes de chocar con un banco de nieve. El impacto contra el banco de nieve aplastó la cabina del piloto y a los dos pilotos que estaban dentro, matando instantáneamente a Ferradas.

La investigación oficial concluyó que el accidente fue causado por un vuelo controlado contra el terreno debido a un error del piloto.

El fuselaje del avión se posó sobre un glaciar a  a una altura de 3570 metros (11 710 pies) en el Departamento Malargüe, Provincia de Mendoza. El glaciar sin nombre (más tarde llamado «Glaciar de las Lágrimas») se encuentra entre el Cerro Sosneado y 4280 metros (14 040 pies) de altura en el volcán Tinguiririca, a caballo entre la remota frontera montañosa entre Chile y Argentina. Está al sur del Cerro Seler de 4650 metros (15 260 pies) de altura, la montaña que luego escalaron y que Nando Parrado nombró en honor a su padre. La aeronave estaba a 80 km al este de su ruta planificada.

Supervivencia de los pasajeros

Después del accidente 
De los 45 que viajaban en la aeronave, dos tripulantes y tres pasajeros en la sección de cola murieron al romperse esta: el teniente Ramón  Martínez (navegante), el sargento Ovidio Ramírez (auxiliar de vuelo), Gastón Costemalle (estudiante de derecho), Jorge «Alejo» Hounié (estudiante de veterinaria) y Guido Magri (estudiante de agronomía). Segundos después, Daniel Shaw (ganadero) y Carlos Valeta (estudiante) cayeron del fuselaje trasero. Valeta sobrevivió a su caída, pero tropezó por el glaciar cubierto de nieve, cayó en nieve profunda y se asfixió; su cuerpo fue encontrado por otros pasajeros el .

Al menos cuatro murieron por el impacto del fuselaje al chocar contra el banco de nieve, que arrancó los asientos restantes de sus anclas y los arrojó a la parte delantera del avión: el Dr. Francisco Nicola (médico del equipo de rugby) y su esposa Esther Horta de Nicola; Eugenia Dolgay de Parrado (madre de Fernando Parrado) y Fernando Vázquez (estudiante de medicina). El piloto Ferradas murió instantáneamente cuando la nariz del avión se desplazó hacia atrás con la fuerza del golpe y comprimió el panel de instrumentos contra su pecho, forzando su cabeza a salir por la ventana; el copiloto Lagurara resultó gravemente herido y atrapado en la cabina aplastada. Le pidió a uno de los pasajeros que buscara su pistola y le disparara, pero el pasajero se negó.

Treinta y tres viajantes permanecieron con vida, aunque muchos resultaron gravemente heridos, con heridas que incluían fracturas en las piernas que se debieron a que los asientos de la aeronave se derrumbaron hacia adelante contra la división de equipaje y la cabina del piloto.

Roberto Canessa y Gustavo Zerbino, ambos estudiantes de segundo año de Medicina, actuaron rápidamente para evaluar la gravedad de las heridas de los lesionados y tratar a quienes más podían ayudar. Nando Parrado tuvo una fractura de cráneo y permaneció en coma durante tres días. Enrique Platero (estudiante de agricultura) tenía un trozo de metal clavado en su abdomen que al ser removido trajo consigo unos centímetros de intestino, pero inmediatamente comenzó a ayudar a otros. Las dos piernas de Arturo Nogueira (estudiante de economía) estaban rotas en varios lugares. Ninguno de los pasajeros con fracturas compuestas sobrevivió.

Búsqueda y rescate 

En el plazo de una hora, el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo de Chile (SARS) fue notificado que el vuelo estaba perdido. Cuatro aviones registraron la zona esa tarde hasta que oscureció. La noticia del vuelo perdido llegó a los medios uruguayos alrededor de las 18:00. Los oficiales del SARS chileno escucharon las transmisiones de radio y concluyeron que la aeronave había aterrizado en una de las zonas más remotas e inaccesibles de los Andes. Llamaron al Cuerpo de Socorro Andino de Chile (CSA). Desconocido para los que estaban a bordo o los rescatistas, el vuelo se había estrellado a unos 21 km del Hotel Termas, un balneario y complejo de aguas termales abandonado que podría haber proporcionado un refugio limitado.

El segundo día, once aviones de Argentina, Chile y Uruguay buscaron el vuelo derribado. El área de búsqueda incluyó su ubicación y algunos aviones volaron cerca del lugar del accidente. Los sobrevivientes intentaron usar lápiz labial recuperado del equipaje para escribir un SOS en el techo de la aeronave, pero renunciaron después de darse cuenta de que les faltaba suficiente lápiz labial para que las letras fueran visibles desde el aire. Vieron tres aviones sobrevolar, pero no pudieron llamar su atención, y ninguno de los tripulantes del avión vio el fuselaje blanco en la nieve. Las duras condiciones dieron a los buscadores pocas esperanzas de encontrar a alguien con vida.

Los esfuerzos de búsqueda se cancelaron después de ocho días. El 21 de octubre, después de buscar un total de 142 horas y 30 minutos, los buscadores concluyeron que no había esperanzas y terminaron la búsqueda. Esperaban encontrar los cuerpos en el verano (que comienza en diciembre en el hemisferio sur) cuando la nieve se derritiera. Los supervivientes encontraron un pequeño transistor de radio entre los asientos del avión, y Roy Harley improvisó una antena muy larga usando un cable eléctrico del avión. Escucharon la noticia de que la búsqueda fue cancelada en su undécimo día en la montaña. El libro de Piers Paul Read ¡Viven! describió los momentos posteriores a este descubrimiento:

Primera semana 

Durante la primera noche murieron cinco víctimas más: el copiloto Lagurara, Francisco «Panchito» Abal, Graciela Augusto de Mariani, Felipe Maquirriain y Julio Martínez-Lamas.

Los pasajeros quitaron los asientos rotos y otros escombros de la aeronave y crearon un tosco refugio. Los 27 supervivientes se apiñaron en el fuselaje roto en un espacio de aproximadamente 2,5 x 3 metros. Para tratar de protegerse del frío, utilizaron equipaje, asientos y nieve para cerrar el extremo abierto del fuselaje. Improvisaron de otras formas. «Fito» Strauch ideó una forma de obtener agua en condiciones de congelación utilizando láminas de metal debajo de los asientos y colocando nieve sobre ellas. El colector solar derretía la nieve que goteaba en botellas de vino vacías. Para evitar la ceguera de la nieve, improvisó anteojos de sol usando los parasoles en la cabina del piloto, alambre y una correa de sostén. Quitaron las fundas de los asientos, que estaban parcialmente hechas de lana, y las usaron para mantenerse calientes. Usaron los cojines de los asientos como raquetas de nieve. Marcelo Pérez del Castillo, capitán del equipo de rugby, asumió el liderazgo.

Después de tres días, Nando Parrado despertó del coma y se enteró de que su hermana Susana estaba gravemente herida. Intentó mantenerla con vida sin éxito y, durante el noveno día, ella sucumbió a sus heridas. Los 27 restantes enfrentaron graves dificultades para sobrevivir las noches en las que las temperaturas bajaron a -30 °C. Todos habían vivido cerca del mar; la mayoría de los miembros del equipo nunca habían visto nieve antes y ninguno tenía experiencia a gran altura. Los sobrevivientes carecían de suministros médicos, ropa y equipo para clima frío o alimentos, y solo tenían tres pares de gafas de sol para ayudar a prevenir la ceguera de la nieve.

Decisión de recurrir a la antropofagia 

Los supervivientes tenían muy poca comida: ocho barras de chocolate, una lata de mejillones, tres tarros pequeños de mermelada, una lata de almendras, unos dátiles, caramelos, ciruelas secas y varias botellas de vino. Durante los días posteriores al accidente, lo dividieron en cantidades muy pequeñas para que su escaso suministro durara el mayor tiempo posible. Parrado comió un solo maní cubierto de chocolate durante tres días.

Incluso con este racionamiento estricto, su inventario de alimentos se redujo rápidamente. No había vegetación natural y no había animales ni en el glaciar ni en la montaña nevada cercana. La comida se acabó después de una semana y el grupo trató de comerse partes del avión como el algodón dentro de los asientos y el cuero. Se enfermaron más por comerlos.

El décimo día después del accidente, después de que los sobrevivientes supieron que la búsqueda había sido cancelada, y ante el hambre y la muerte, los que aún estaban vivos acordaron que, en caso de morir, los demás podrían consumir sus cuerpos para poder vivir. Sin elección, los supervivientes comieron la carne de los cuerpos de sus amigos muertos. 

El sobreviviente Roberto Canessa describió la decisión de comerse a los pilotos y a sus amigos y familiares muertos:

El grupo sobrevivió al decidir colectivamente comer carne de los cuerpos de sus compañeros muertos. Esta decisión no se tomó a la ligera, ya que la mayoría de los muertos eran compañeros de clase, amigos cercanos o familiares. Canessa utilizó cristales rotos del parabrisas del avión como herramienta de corte. Dio el ejemplo al tragar la primera tira de carne congelada del tamaño de un fósforo. Varios otros hicieron lo mismo más tarde. Al día siguiente, más sobrevivientes comieron la carne que se les ofreció, pero algunos se negaron o no pudieron retenerla.

En sus memorias, Milagro en los Andes (2006), Nando Parrado escribió sobre esta decisión:

Parrado protegió los cadáveres de su hermana y su madre, y nunca se los comieron. Secaron la carne al sol, lo que la hizo más comestible.
	
Al principio, la experiencia les asustó tanto que solo podían comer piel, músculo y grasa. Cuando disminuyó el suministro de carne, también comieron corazones, pulmones e incluso cerebros.

Todos los pasajeros eran católicos. Algunos temían la condenación eterna. Según Read, algunos racionalizaron el acto de canibalismo necrótico como equivalente a la Eucaristía. Otros lo justificaron según un versículo bíblico que se encuentra en Juan 15:13: «Nadie tiene mayor amor que este: que ponga su vida por sus amigos».

Algunos inicialmente tenían reservas, aunque después de darse cuenta de que era su único medio de mantenerse con vida, cambiaron de opinión. Javier Methol y su esposa Liliana, fueron los últimos en comer carne humana. Esta última tenía fuertes convicciones religiosas, y solo aceptó a regañadientes participar de la carne después de que le dijeron que lo viera como «una especie de Sagrada Comunión».

Avalancha 

Diecisiete días después del accidente, cerca de la medianoche del 29 de octubre, una avalancha golpeó el avión que contenía a los sobrevivientes mientras dormían. Llenó el fuselaje y mató a ocho de ellos: Daniel Maspons, Juan Menéndez, Liliana Methol, Gustavo Nicolich, Marcelo Pérez del Castillo, Enrique Platero, Carlos Roque y Diego Storm. Las muertes de Marcelo Pérez, el capitán del equipo y líder de los sobrevivientes, y de Liliana Methol, quien había cuidado a los sobrevivientes «como una madre y una santa», fueron extremadamente desalentadoras para los que quedaron con vida.

La avalancha enterró completamente el fuselaje y llenó el interior hasta 1 metro del techo. Los supervivientes atrapados en el interior pronto se dieron cuenta de que se estaban quedando sin aire. Nando Parrado encontró un poste de metal de los portaequipajes y pudo hacer un agujero en el techo del fuselaje, proporcionando ventilación. Con considerable dificultad, en la mañana del 31 de octubre cavaron un túnel desde la cabina hasta la superficie, solo para encontrar una tormenta de nieve furiosa que no les dejó más remedio que permanecer dentro del fuselaje.

Durante tres días, los sobrevivientes quedaron atrapados en el espacio extremadamente estrecho dentro del fuselaje enterrado con aproximadamente 1 metro de altura, junto con los cadáveres de los que habían muerto en la avalancha. Sin otra opción, al tercer día comenzaron a comer la carne de sus amigos recién muertos. Con Pérez del Castillo muerto, los primos Eduardo y Fito Strauch y Daniel Fernández asumieron el liderazgo. Se hicieron cargo de la recolección de la carne de sus amigos fallecidos y la distribuyeron a los demás.

Antes de la avalancha, algunos de los supervivientes insistieron en que su única forma de supervivencia sería escalar las montañas y buscar ayuda. Debido a la última declaración del copiloto de que la aeronave había pasado por Curicó, el grupo creía que el campo chileno estaba a solo unos kilómetros al oeste. En realidad, estaban a más de 89 km al este, en lo profundo de los Andes. La nieve que había enterrado el fuselaje se derritió gradualmente con la llegada del verano. Los sobrevivientes realizaron varias expediciones breves en las inmediaciones de la aeronave en las primeras semanas después del accidente, pero encontraron que el mal de altura, la deshidratación, la ceguera por la nieve, la desnutrición y el frío extremo durante la noche hacía que viajar cualquier distancia significativa fuera una tarea imposible.

Expedición de exploración del área 

Los pasajeros decidieron que algunos miembros buscarían ayuda. Varios sobrevivientes estaban decididos a unirse al equipo de la expedición, incluido Roberto Canessa, uno de los dos estudiantes de medicina, pero otros estaban menos dispuestos o inseguros de su capacidad para soportar una prueba tan agotadora físicamente. Numa Turcatti y Antonio Vizintín fueron los elegidos para acompañar a Canessa y Parrado. Se les asignó las mayores raciones de comida y la ropa más abrigada. También se les ahorró el trabajo manual diario en el lugar del accidente que era esencial para la supervivencia del grupo, para que pudieran desarrollar su fuerza. A instancias de Canessa, esperaron casi siete días para permitir temperaturas más altas.

Esperaban llegar a Chile hacia el oeste, pero una gran montaña se encontraba al oeste del lugar del accidente, lo que los convenció de que intentaran dirigirse primero hacia el este. Esperaban que el valle en el que se encontraban hiciera un cambio de sentido y les permitiera comenzar a caminar hacia el oeste. El 15 de noviembre, después de varias horas caminando hacia el este, el trío encontró la sección de cola en gran parte intacta de la aeronave que contenía la cocina 1 mi (1,6 km) al este y cuesta abajo del fuselaje. Dentro y cerca encontraron equipaje que contenía una caja de chocolates, tres empanadas de carne, una botella de ron, cigarrillos, ropa extra, cómics y un poco de medicina. También encontraron la radio bidireccional del avión. El grupo decidió acampar esa noche dentro de la sección de cola. Encendieron un fuego y se quedaron despiertos hasta tarde leyendo cómics.

Continuaron hacia el este a la mañana siguiente. En la segunda noche de la expedición, que fue su primera noche durmiendo al aire libre, casi mueren congelados. Después de un debate a la mañana siguiente, decidieron que sería más prudente volver a la cola, quitar las baterías de la aeronave y llevarlas de regreso al fuselaje para que pudieran encender la radio y hacer una llamada de emergencia a Santiago en busca de ayuda.

Radio inoperante 

Al regresar a la cola, el trío descubrió que las baterías de 24 kilogramos eran demasiado pesadas para llevarlas al fuselaje, que estaba cuesta arriba desde la sección de cola. En cambio, decidieron que sería más efectivo regresar al fuselaje y desconectar el sistema de radio del marco de la aeronave, llevarlo de regreso a la cola y conectarlo a las baterías. Uno de los miembros del equipo, Roy Harley, era un entusiasta aficionado de la electrónica, y reclutaron su ayuda en el esfuerzo. Sin que ninguno de los miembros del equipo lo supiera, el sistema eléctrico de la aeronave usaba 115 voltios CA, mientras que la batería que habían localizado producía 24 voltios CC, haciendo que el plan fuera inútil desde el principio.

Después de varios días de intentar hacer funcionar la radio, se rindieron y regresaron al fuselaje sabiendo que tendrían que escalar las montañas si querían tener alguna esperanza de ser rescatados. En el viaje de regreso fueron golpeados por una ventisca. Harley se acostó para morir, pero Parrado no lo dejó detenerse y lo llevó de regreso al fuselaje.

Tres últimas muertes 

El 15 de noviembre (día 34) murió Arturo Nogueira, y tres días después falleció Rafael Echavarren, ambos de gangrena por las heridas infectadas. Numa Turcatti, que no quería comer carne humana, murió el 11 de diciembre (día 60) con un peso de 25 kg. Los que quedaban sabían que morirían inevitablemente si no encontraban ayuda. Los sobrevivientes escucharon por la radio de transistores que la Fuerza Aérea Uruguaya había reanudado su búsqueda.

Caminata de rescate

Hacer un saco de dormir 

Los supervivientes finalmente vieron evidente que la única salida era escalar las montañas hacia el oeste. También se dieron cuenta de que, a menos que encontraran una manera de sobrevivir a la temperatura helada de las noches, una caminata era imposible. A los sobrevivientes que habían encontrado la parte trasera del fuselaje se les ocurrió la idea de usar aislamiento de la parte trasera del fuselaje, alambre de cobre y tela impermeable que cubría el aire acondicionado del avión para crear un saco de dormir.

Nando Parrado describió en su libro, Milagro en los Andes, cómo se les ocurrió la idea de hacer un saco de dormir.

Después de que se completó el saco de dormir y murió Numa Turcatti, Canessa todavía dudaba. Mientras que otros animaban a Parrado, ninguno se ofrecía como voluntario para acompañarlo. Parrado finalmente persuadió a Canessa para que partiera y, junto con Vizintín, los tres hombres se dirigieron a la montaña el 12 de diciembre.

Escalando la cima 

El 12 de diciembre de 1972, dos meses después del accidente, Parrado, Canessa y Vizintín comenzaron a escalar la montaña hacia el oeste. Según el altímetro de la aeronave, pensaron que estaban a 7000 pies (2100 m), cuando en realidad estaban a unos 11 800 pies (3600 m). Ante la última declaración del piloto de que se encontraban cerca de Curicó, creían que estaban cerca del borde occidental de los Andes. Como resultado, solo trajeron un suministro de carne para tres días.

Parrado vestía tres pares de jeans y tres suéteres sobre un polo. Llevaba cuatro pares de calcetines envueltos en una bolsa de plástico. No tenían equipo técnico, ni mapa ni brújula, ni experiencia en escalada. En lugar de subir hacia el oeste, que es 1670 metros (5480 pies) más bajo que el pico, subieron directamente por la empinada montaña. Pensaron que llegarían a la cima en un día. Parrado tomó la delantera y los otros dos a menudo tenían que recordarle que redujera la velocidad, aunque la escasa cantidad de oxígeno se lo dificultaba a todos. Durante parte del ascenso, se hundieron hasta las caderas en la nieve, que había sido suavizada por el sol de verano.

Todavía hacía mucho frío, pero el saco de dormir les permitió sobrevivir durante las gélidas noches. En el documental La sociedad de la nieve, Canessa describió cómo en la primera noche durante el ascenso, tuvieron dificultades para encontrar un lugar para dejar el saco de dormir. Una tormenta sopló con fuerza y finalmente encontraron un lugar en un saliente de roca, al borde de un abismo. Canessa dijo que fue la peor noche de su vida. La subida fue muy lenta; los supervivientes en el fuselaje los vieron subir durante tres días. El segundo día, Canessa creyó ver un camino hacia el este y trató de persuadir a Parrado para que se dirigiera en esa dirección. Parrado discrepó y discutieron sin llegar a una decisión.

En la tercera mañana de la caminata, Canessa se quedó en su campamento. Vizintín y Parrado llegaron a la base de una pared casi vertical de más de cien metros de altura revestida de nieve y hielo. Parrado estaba decidido a caminar o morir en el intento. Usó un palo de su mochila para tallar escalones en la pared. Llegó a la cima del pico de 4650 metros (15 260 pies) de altura antes de Vizintín. Pensando que vería los valles verdes de Chile hacia el oeste, se sorprendió al ver una gran variedad de picos montañosos en todas direcciones. Habían escalado una montaña en la frontera de Argentina y Chile, lo que significa que los excursionistas aún estaban a decenas de kilómetros de los verdes valles de Chile. Vizintín y Parrado se reunieron con Canessa donde habían dormido la noche anterior. Al atardecer, bebiendo coñac que habían encontrado en la sección de la cola, Parrado dijo: «Roberto, ¿te imaginas lo hermoso que sería esto si no fuéramos hombres muertos?». A la mañana siguiente, los tres hombres pudieron ver que la caminata iba a tardar mucho más de lo que habían planeado originalmente. Se estaban quedando sin comida, por lo que Vizintín acordó regresar al lugar del accidente. El regreso fue completamente cuesta abajo, y usando un asiento de avión como un trineo improvisado, regresó al lugar del accidente en una hora.

Parrado y Canessa tardaron tres horas en subir a la cumbre. Cuando Canessa llegó a la cima y no vio nada más que montañas cubiertas de nieve en kilómetros a su alrededor, su primer pensamiento fue: «Estamos muertos». Parrado vio dos picos más pequeños en el horizonte occidental que no estaban cubiertos de nieve. Un valle en la base de la montaña donde se encontraban serpenteaba hacia los picos. Parrado estaba seguro de que esta era su forma de salir de las montañas. Canessa accedió a ir al oeste. Solo mucho más tarde Canessa se enteró de que el rastro que vio los habría llevado a su rescate.

En la cumbre, Parrado le dijo a Canessa: «Puede que estemos caminando hacia la muerte, pero preferiría caminar para encontrarme con mi muerte que esperar a que llegue a mí». Canessa estuvo de acuerdo. «Tú y yo somos amigos, Nando. Hemos pasado por mucho. Ahora vamos a morir juntos». Siguieron la cresta hacia el valle y descendieron una distancia considerable.

Buscando ayuda 

 

Parrado y Canessa caminaron varios días más. Primero, pudieron llegar al estrecho valle que Parrado había visto en la cima de la montaña, donde encontraron el nacimiento del río San José, que conduce al río Portillo que se encuentra con el río Azufre en Los Maitenes. Siguieron el río y llegaron a la línea de nieve.

Poco a poco, aparecieron más y más signos de presencia humana; primero alguna evidencia de acampada, y finalmente en el noveno día, algunas vacas. Cuando descansaron esa noche, estaban muy cansados y Canessa parecía incapaz de continuar.

Mientras los hombres recogían leña para encender un fuego, uno de ellos vio a tres hombres a caballo al otro lado del río. Parrado los llamó, pero el ruido del río imposibilitó la comunicación. Uno de los hombres al otro lado del río vio a Parrado y Canessa y gritó: «¡Mañana!» Al día siguiente, el hombre regresó. Garabateó una nota, la pegó con un lápiz a una piedra con una cuerda y lanzó el mensaje al otro lado del río. Parrado respondió:

Sergio Catalán, un arriero chileno, leyó la nota y les dio una señal de que entendía. Catalán conversó con los otros dos hombres y uno de ellos recordó que varias semanas antes el padre de Carlos Páez les había preguntado si habían escuchado sobre el accidente aéreo de los Andes. Los arrieros no podían imaginar que alguien pudiera seguir vivo. Catalán arrojó pan a los hombres del otro lado del río. Luego montó a caballo hacia el oeste durante diez horas para traer ayuda.

Durante el viaje vio a otro arriero en el lado sur de río Azufre y le pidió que se acercara a los hombres y los llevara a Los Maitenes. Luego, siguió el río hasta su confluencia con el río Tinguiririca, donde tras cruzar un puente pudo llegar a la estrecha ruta que unía la vereda de Puente Negro con el balneario de Termas del Flaco. Allí pudo detener un camión y llegar a la comisaría de Puente Negro.

Transmitieron la noticia de los supervivientes al comando del Ejército de Chile en San Fernando, que se comunicó con el Ejército en Santiago. Mientras tanto, Parrado y Canessa fueron llevados a caballo a Los Maitenes, donde se les dio de comer y se les permitió descansar. Habían caminado unos 38 km durante 10 días. Desde el accidente aéreo, Canessa había perdido casi la mitad de su peso corporal, alrededor de 44 kilogramos.

Rescate en helicóptero 

Cuando se conoció la noticia de que la gente había sobrevivido al accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, una avalancha de reporteros internacionales comenzó a caminar varios kilómetros por la ruta de Puente Negro a Termas del Flaco. Los reporteros clamaron por entrevistar a Parrado y Canessa sobre el accidente y su terrible experiencia de supervivencia.

La Fuerza Aérea de Chile proporcionó tres helicópteros Bell UH-1 para ayudar con el rescate. Volaron bajo una densa nube bajo condiciones de instrumentos a Los Maitenes de Curicó donde el ejército entrevistó a Parrado y Canessa. Cuando la niebla se disipó alrededor del mediodía, Parrado se ofreció como voluntario para llevar los helicópteros al lugar del accidente. Había traído el mapa de vuelo del piloto y guiado los helicópteros montaña arriba hasta la ubicación de los supervivientes restantes. Un helicóptero se quedó atrás en reserva. Los pilotos estaban asombrados por el difícil terreno que los dos hombres habían atravesado para buscar ayuda.

En la tarde del 22 de diciembre de 1972, los dos helicópteros que transportaban personal de búsqueda y rescate llegaron a los supervivientes. El terreno empinado solo permitió al piloto aterrizar con un solo patinazo. Debido a los límites de altura y peso, los dos helicópteros pudieron llevar solo la mitad de los sobrevivientes. Cuatro miembros del equipo de búsqueda y rescate se ofrecieron como voluntarios para quedarse con los siete sobrevivientes que quedaban en la montaña.

Los supervivientes durmieron una última noche en el fuselaje con el grupo de búsqueda y rescate. El segundo vuelo de helicópteros llegó a la mañana siguiente al amanecer. Llevaron a los supervivientes restantes a hospitales de Santiago para su evaluación. Fueron tratados por una variedad de condiciones, incluyendo mal de montaña, deshidratación, congelamiento, huesos rotos, escorbuto y malnutrición.

En circunstancias normales, el equipo de búsqueda y rescate habría traído los restos de los muertos para su entierro. Sin embargo, dadas las circunstancias, incluido que los cuerpos estaban en Argentina, los rescatistas chilenos dejaron los cuerpos en el lugar hasta que las autoridades pudieran tomar las decisiones necesarias. El ejército chileno fotografió los cuerpos y cartografió el área. Un sacerdote católico escuchó las confesiones de los sobrevivientes y les dijo que no estaban condenados por la antropofagia, dada la naturaleza in extremis de su situación de supervivencia.

Secuelas

Antropofagia revelada 

Al ser rescatados, los sobrevivientes inicialmente explicaron que habían comido algo de queso y otros alimentos que habían llevado consigo, y luego plantas y hierbas locales. Planearon discutir los detalles de cómo sobrevivieron, incluido su antropofagia, en privado con sus familias. Inmediatamente después del rescate circularon rumores en Montevideo de que los sobrevivientes habían matado a algunos de los demás por comida. El 23 de diciembre se publicaron noticias sobre la antropofagia (reportada como «canibalismo») en todo el mundo, excepto en Uruguay. El 26 de diciembre, dos fotografías tomadas por miembros del Cuerpo de Socorro Andino de una pierna humana a medio comer fueron impresas en la portada de dos periódicos chilenos, El Mercurio y La Tercera, quienes informaron que todos los sobrevivientes recurrieron a la antropofagia.

En el Colegio Stella Maris de Montevideo el 28 de diciembre, los sobrevivientes realizaron una conferencia de prensa donde relataron los hechos de los 72 días anteriores. Alfredo Delgado habló por los sobrevivientes. Él comparó sus acciones con las de Jesucristo en La Última Cena, durante la cual dio a sus discípulos la Eucaristía. Los sobrevivientes recibieron una reacción pública negativa inicialmente, pero después de que explicaron el pacto que habían hecho los sobrevivientes de sacrificar su carne si morían para ayudar a los demás a sobrevivir, el clamor disminuyó y las familias fueron más comprensivas.

Restos enterrados en el sitio 
Las autoridades y los familiares de las víctimas decidieron enterrar los restos en una fosa común cerca del lugar del accidente. Trece cuerpos quedaron intactos, mientras que otros quince eran en su mayoría esqueléticos. Doce hombres y un sacerdote chileno fueron transportados al lugar del accidente el . No se permitió la asistencia de familiares. Cavaron una tumba a unos 400 a 800 m del fuselaje de la aeronave en un sitio que pensaban que estaba a salvo de un alud. Cerca de la tumba construyeron un sencillo altar de piedra y clavaron una cruz en él. Dicha cruz, de platinas de hierro, fue obsequio del ferretero sanfernandino Jorge Valdivia; mide un metro y medio de altura y es de color naranja con letras negras en la inscripción:

Rociaron los restos del fuselaje con gasolina y le prendieron fuego. Solo quedó el marco carbonizado.

Ricardo Echavarren había recibido noticias por medio de un superviviente de que su hijo Rafael deseaba ser enterrado en su casa. Al no poder obtener el permiso oficial para recuperar el cuerpo de su hijo, montó una expedición por su cuenta con guías contratados. Había acordado con el sacerdote que había enterrado a su hijo para marcar la bolsa que contenía los restos de su hijo. A su regreso al abandonado Hotel Termas con los restos de su hijo, fue detenido por robo de tumbas. Un juez federal y el alcalde local intervinieron para obtener su liberación y posteriormente Ricardo Echavarren obtuvo permiso legal para enterrar a su hijo en el Cementerio del Buceo.

Cronología

Sobrevivientes 
Todos los sobrevivientes del accidente aéreo viven aún, salvo Javier Methol, muerto en 2015.
* rugbista

Legado 

La valentía de los sobrevivientes en condiciones extremadamente adversas se ha descrito como «un faro de esperanza para [su] generación, que muestra lo que se puede lograr con perseverancia y determinación en presencia de probabilidades insuperables, y nos ponemos a trabajar para lograr un objetivo común».

El lugar del accidente atrae a cientos de admiradores de todo el mundo que rinden homenaje a las víctimas y los sobrevivientes y tratan de comprender cómo sobrevivieron. El viaje al lugar toma tres días. Los vehículos todo terreno transportan a los viajeros desde el pueblo de El Sosneado hasta Puesto Araya, cerca del abandonado Hotel Termas del Sosneado. Desde allí, los viajeros montan a caballo, aunque algunos optan por caminar. Pasan la noche en la montaña del campamento El Barroso. Al tercer día llegan al glaciar de Las Lágrimas, donde se encuentran los restos del accidente.

En agosto de 1973 once madres de jóvenes fallecidos en el accidente aéreo fundaron la Biblioteca Nuestros Hijos en Uruguay para promover la lectura y la enseñanza. En marzo de 2006, las familias de los pasajeros del vuelo hicieron construir un obelisco negro en el lugar del accidente en memoria de los que vivieron y murieron. En 2006 los familiares de las víctimas fundaron la Fundación Viven para preservar el legado del vuelo, la memoria de las víctimas y apoyar la donación de órganos. La historia del accidente se describe en el Museo Andes 1972, dedicado en 2013 en Ciudad Vieja, Montevideo.

En 2007 el arriero chileno Sergio Catalán fue entrevistado en la televisión chilena durante la cual reveló que tenía artrosis de cadera. Canessa, que se había convertido en médico, y otros sobrevivientes recaudaron fondos para pagar una operación de reemplazo de cadera. Sergio Catalán falleció el 11 de febrero de 2020 a los 91 años.

En la cultura popular 
A lo largo de los años, los sobrevivientes han publicado libros, han aparecido en películas y producciones televisivas y han producido un sitio web oficial sobre el evento.

Libros 
 Blair, Clay, Jr. (1973). Survive!. 
 Read, Piers Paul (1974). ¡Viven!. El libro de Read, basado en una entrevista a los sobrevivientes y sus familias, fue un éxito crítico y sigue siendo una obra de no ficción muy popular. Harper publicó una reimpresión en 2005, titulada ¡Viven! Dieciséis hombres, setenta y dos días y probabilidades insuperables: la clásica aventura de la supervivencia en los Andes. Incluye una introducción revisada, así como entrevistas con Read, Coche Inciarte y Álvaro Mangino.
 Después de 34 años del rescate, Nando Parrado publicó el libro Milagro en los Andes (con Vince Rause), que recibió críticas positivas.
 Canessa, Roberto (superviviente) (2016). Tenía que sobrevivir: Cómo un accidente aéreo en los Andes inspiró mi vocación para salvar vidas. En este libro, Canessa recuerda cómo el accidente aéreo lo ayudó a aprender muchas lecciones de vida sobre la supervivencia y cómo su tiempo en las montañas ayudó a renovar su motivación para convertirse en médico.
 Strauch, Eduardo (superviviente) (2019). Desde el silencio. Cuatro décadas después de la tragedia, un alpinista descubrió la billetera del sobreviviente Eduardo Strauch cerca del lugar del accidente y se la devolvió, un gesto que llevó a Strauch a finalmente «romper el silencio de las montañas».

Cine y televisión 
 Supervivientes de los Andes (1976), es una producción cinematográfica mexicana dirigida por René Cardona Jr. y basado en el libro Survive! de Blair.
 ¡Viven! (1993) es un largometraje dirigido por Frank Marshall, narrado por John Malkovich y protagonizado por Ethan Hawke, basado en el libro del mismo nombre de Read. Nando Parrado se desempeñó como asesor técnico de la película. Once de los supervivientes visitaron el set durante la producción.
 Alive: 20 Years Later (1993) es un documental producido, dirigido y escrito por Jill Fullerton-Smith y narrado por Martin Sheen. Expone las vidas de los sobrevivientes 20 años después del accidente y relata su participación en la producción de ¡Viven!.
 La sociedad de la nieve (2007), escrito y dirigido por Gonzalo Arijón, es un documental entrelazado con escenas dramatizadas. Se entrevista a todos los sobrevivientes, junto con algunos de sus familiares y personas involucradas en la operación de rescate, y se documenta una expedición en la que los sobrevivientes regresan al lugar del accidente. La película se estrenó en 2007 en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, Países Bajos y recibió el premio Joris Ivens. Esta película apareció en PBS Independent Lens como Stranded: The Andes Plane Crash Survivors en mayo de 2009.
 «Trapped: Alive in the Andes» (7 de noviembre de 2007) es un episodio de la temporada 1 de la serie de televisión documental de National Geographic Trapped. La serie examina incidentes que dejaron a los sobrevivientes atrapados en su situación durante un período de tiempo.
 I Am Alive: Surviving the Andes Plane Crash (2010) es un documental dirigido por Brad Osborne que se emitió por primera vez en History Channel. La película mezcló recreaciones con entrevistas con los sobrevivientes y miembros de los equipos de búsqueda originales. También fueron entrevistados Piers Paul Read, el reconocido alpinista Ed Viesturs, el experto en supervivientes de los Andes y alpinista Ricardo Peña, historiadores, pilotos expertos y expertos médicos en altura.

 En «El episodio de la cuba de ácido» de Rick y Morty (2020), se parodian los acontecimientos del accidente y los posteriores esfuerzos de supervivencia. El número 571 puede verse en el lateral del avión.

Teatro 
 La obra Sobrevivir a los Andes fue escrita por Gabriel Guerrero y estrenada el 13 de octubre de 2017. Basada en el relato de Nando Parrado, se presentó en 2017 en el Teatro la Candela de Montevideo, Uruguay y en 2018 en el Teatro Regina en Buenos Aires, Argentina.

Música 
 El LP debut de Thomas Dolby, The Golden Age of Wireless, contenía el instrumental «The Wreck of the Fairchild», basado libremente en el accidente aéreo uruguayo de 1972, en su primera edición en el Reino Unido; esto fue eliminado del primer lanzamiento en los Estados Unidos pero se restauró en el CD de edición de coleccionista remasterizado de 2009.
 Miracle in the Andes, compuesta y creada por el músico Adam Young, es una partitura musical compuesta por 10 pistas que cuentan la historia del desastre del vuelo de los Andes a través de una canción.
 La banda punk GBH incluyó un recuento gráfico del accidente en su canción «Passenger on the Menu» (1982).
 «The Plot Sickens», de la banda estadounidense de metalcore Ice Nine Kills, aparece en su álbum de 2015 Every Trick in the Book.
 La canción «Snowcapped Andes Crash» aparece en el álbum homónimo de 2012 de Melody's Echo Chamber.

Filatelia y numismática 
 El 26 de diciembre de 1973 el correo uruguayo emitió una serie de dos sellos conmemorativos sobre la tragedia: uno de ellos contiene la leyenda "Fe y esperanza", mientras que el otro contiene la inscripción "Muerte y vida" junto a una imagen del Cristo Redentor del Paso Los Libertadores y una flor marchita junto a una floreciendo desde el mismo tallo.
 El 7 de octubre de 2022, en conmemoración de los 50 años del accidente, Correo Uruguayo lanzó una emisión postal conmemorativa que recuerda la tragedia. La hoja filatélica posee un valor de 45 pesos y fue diseñada por Alejandro Muntz, conteniendo imágenes del lugar de la tragedia y el rescate de los sobrevivientes.
 El 18 de agosto de 2022 el Congreso de Uruguay aprobó la Ley 20064, que autoriza la emisión de 5000 monedas conmemorativas de 1000 pesos que recuerdan los 50 años de la tragedia. El 11 de octubre del mismo año el Banco Central del Uruguay presentó el modelo definitivo de las monedas.

Véase también 
 Envenenamiento por exceso de proteína
 Escorbuto
 Kuru
 Vuelo 59 de BSAA
 Tragedia de Green Cross
 Vuelo 508 de LANSA (Perú)
 Vuelo 011 de SAETA 
 Vuelo 9525 de Germanwings
 Expedición Donner

Referencias

Bibliografía

Lectura adicional

Libros

Artículos

Enlaces externos 
 
 
 Reportaje a Roberto Canessa en la radio AM 1170; video en el sitio web YouTube.
 «“Uruguayos tenían que ser”. El Milagro de los Andes», artículo del 14 de marzo de 2014 en el sitio web Punta del Este IBT. Muestra fotografías y cartas de los accidentados.

Fuerza Aérea Uruguaya
Fuerza Aérea Uruguaya
Fuerza Aérea Uruguaya
Accidentes e incidentes aéreos con equipos deportivos implicados
Argentina en 1972
Chile en 1972
Uruguay en 1972
Fuerza Aérea Uruguaya
Departamento Malargüe
Fuerza Aérea Uruguaya
Canibalismo en América del Sur